Orpana ist der Familienname folgender Personen:

 Oona Orpana (* 2001), finnische Tennisspielerin 
 Sami Orpana (* 1990), finnischer Biathlet